Александр Михайлович Лекторский — (27 октября, 1896, Новотитаровская, Кубанская область — 19 сентября, 1986, Сан-Франциско, США) — военный деятель, участник Белого движения, первопоходник, затем эмигрант, командир конного взвода при штабе 1-й Казачьей кавалерийской дивизии Ру́сского охра́нного ко́рпуса в Югославии во время Второй мировой войны. Последний председатель Союза чинов Русского корпуса (1972—1986).

Биография

Первые годы 
Родился в семье священника. Обучался в Ярославском демидовском лицее, затем в 1915 окончил Елисаветградское кавалерийское училище.

Участник Первой мировой войны 
Во время первой мировой войны — поручик Черкесского конного полка  Кавказской туземной конной дивизии.

Во время гражданской войны — в Добровольческой армии, участник Первого Кубанского (Ледяного) похода, командир 2-й сотни Черкесского конного полка, с 1918 — ротмистр. Позже перешел в Кубанский гвардейский дивизион, где из ротмистра переименован в есаулы Участник Десанта на Кубани августа 1920 года.

В середине ноября 1920 вместе с остатками белой армии эвакуировался из Крыма на остров Лемнос. Затем поселился и жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.

В эмиграции 
В эмиграции был войсковым старшиной Дивизиона Лейб-Гвардии Кубанской и Терской сотен в Югославии.

Участник Русского корпуса 
После оккупации Югославии германскими войсками с 31 октября 1941 года присоединился к Русскому охранному корпусу и был зачислен в 1-й полк в чине лейтенанта, на 1 мая 1942 года командир конного взвода разведки, с 7 декабря 1943 года командир 5-й учебной роты того же полка. С февраля 1944 года командир 2-й роты 5-го полка. В октябре 1944 года был контужен, а 11 декабря 1944 года получил ранение в бою у Зеницы. В чине полковника с 1942 года.

После Второй мировой войны 
До 1946 года в Австрии, затем переехал в США. С 1975 года был назначен командиром Дивизиона Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

С 1972 года до своей кончины 19 сентября 1986 года председатель Союза чинов Русского Корпуса.

Публикации 
Лекторский А. М. В Русском корпусе.// Первопоходник. — № 9. — Октябрь 1972 г.

Ссылки 
 Галушкин Н. В. Собственный Его Императорского Величества Конвой, М, 2004.

Примечания 

Офицеры Российской империи
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Первопоходники
Галлиполийцы
Чины Русского корпуса
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в США